Obyčej může být:
 synonymum k zvyklost – viz zvyk
 právní obyčej
 zvykové právo (obyčejové právo)
 mezinárodní obyčej
 obchodní zvyklosti
 ústavní zvyklost